Bad Girls – album Donny Summer z 1979 roku
 Bad Girls – singel Donny Summer z tego albumu
 Wystrzałowe dziewczyny (ang. Bad Girls) – film z 1994 roku
 Bad Girls – brytyjski serial telewizyjny
 Bad Girls – singel Dody z 2010 roku
 Bad Girls – singel M.I.A. z 2012 roku